Le tournoi Bellevue Squash Classic 2017 est la première édition du tournoi de squash Bellevue Squash Classic qui se déroule à Bellevue du 16 au 20 mai 2017. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Ces courts de squash avaient déjà accueilli en 2015 le championnat du monde qui avait vu la victoire de Grégory Gaultier.

La tête de série  Grégory Gaultier remporte le tournoi, en battant Ali Farag en finale, son sixième titre d'affilée et son  match victorieux consécutif en PSA.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Résultats

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 
 

Compétition de squash à Bellevue (Washington)
Sport aux États-Unis en mai 2017
Événement sportif dans l'État de Washington
PSA World Series 2017